Questa è la lista dei capitoli di Kinnikuman, manga di Yudetamago serializzato dalla Shūeisha inizialmente sulla rivista settimanale Weekly Shōnen Jump dal 1979 al 1987 e successivamente Shū Play News dal 2011 in poi; è tuttora in corso di pubblicazione.

Volumi 1-10

Volumi 11-20

Volumi 21-30

Volumi 31-40

Volumi 41-50

Volumi 51-60

Volumi 61-70

Volumi 71-80

Volumi 81-in corso

Note 

Kinnikuman
Kinnikuman